Anžići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Višnjan, Istarska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 44 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 42 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji